Азадеган лига 1999/2000 () — 18-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 13 августа 1999 года и закончился 21 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сезон 1999/2000 на сайте persianleague.com 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

1999/2000
Иран
Иран
Спорт в Иране в 1999 году
Спорт в Иране в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000